Парламентские выборы в Норвегии проходили со 2 по 25 октября 1909 года, 2-й тур — с 18 октября по 11 ноября. Результатом стала победа союза Консервативной и Левой либеральной партий, который получил 64 из 123 мест в Стортинге.

Избирательная система 
Выборы проходили по мажоритарной системе в одномандатных округах. В Стортинг избиралось 123 депутата. Избирательным правом обладали все мужчины старше 25 лет. Впервые в Норвегии право голоса получили женщины, причём право голоса имели только женщины-граждане Норвегии старше 25 лет, прожившие в стране пять лет и уплатившие налог с дохода в размере не менее 400 норвежских крон в городах и 300 норвежских крон на селе, или жившие с супругом, который уплатил налог.

Ход выборов 
Первый тур выборов проводился в период со 2 октября по 25 октября 1909 года. В округах, где никто не получил большинства голосов, перевыборы проводились в период с 18 октября 1909 года по 11 ноября 1909 года среди тех кандидатов, которые получили наибольшее количество голосов. В 1-м туре было избрано 48 депутатов: 30 от сельских округов и 18 от городских. В остальных 75 округах был проведён 2-й тур. Выборы в Итре Фосене, Оддернесе, Сёндре Нордмёре и Намдалене были отклонены. Новые выборы были проведены в период с 20 по 23 февраля 1910 года. Выборы в Восточной Финляндии были отклонены, а новые выборы состоялись 10 апреля 1910 года. Два из избранных депутатов были отклонены. Последние новые выборы состоялись 26 мая 1910 года в Рюфилке. Новый Стортинг начал работу 11 января 1910 года.

Результаты

Примечания 

Выборы в Норвегии
Норвегия
1909 год в Норвегии